Minima ist:

 ein Markenname des Automobilherstellers Établissements Leroy
 ein Notenwert in der Mensuralnotation
 eine deutsche Literaturzeitschrift, siehe Minima (Zeitschrift)
 der Plural von Minimum